«Spirit» () — перший студійний альбом британської співачки Леони Льюїс. В Ірландії вийшов 9 листопада 2007, у Британії — 21 листопада 2007; міжнародні релізи відбулись на початку 2008. Альбом «Spirit» зробив Льюїс популярною не тільки на батьківщині, але й в США. Назву Льюїс прокоментувала в інтерв'ю наступним чином: "моє серце та душа і голос всередині мене каже мені — все можливо".

Альбом «Spirit» дебютував на перше місце чартів багатьох країн, включаючи Велику Британію, США, Ірландію, Канаду, Австралію, Нову Зеландію і Німеччину. Також «Spirit» зробив Льюїс першою співачкою, чий дебютний альбом продався з такою шаленою швидкістю в перший тиждень випуску. 3 грудня 2008 альбом був номінований на нагороду Греммі в категорії Best Pop Album, а сингл «Bleeding Love» у категоріях Best Female Pop Vocal Performance і  Record Of The Year. Згідно з даними IFPI «Spirit» став 6-м найпродаваєнішим альбом 2008 року у всьому світі. 23 листопада 2009 «Spirit» визнали 24 найпопулярнішим альбом у Великій Британії, маючи продажі у 2,868,266 копій. Станом на листопад 2015 альбом продався по всьому світу у понад 8 мільйонів копій (як стандартне, так і розширене видання).

Список пісень

Стандартне видання

Розширене видання

Чарти 

Тижневі чарти

Річні чарти

Чарти закінчення десятиріччя

Чарти всіх часів

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Леони Льюїс
Дебютні альбоми 2007
Платинові музичні альбоми
Альбоми Syco
Альбоми Sony Music Entertainment
Альбоми J Records
Листопад 2007